Рене Гийо (, 1900—1969) — французский детский писатель.

Биография 
Родился в Куркури, окончил университет в Бордо, где получил степень по математике. В 1923 году Рене Гийо уехал в Дакар, столицу Сенегала, где преподавал математику до начала Второй мировой войны. Одним из его студентов был Леопольд Сенгор, впоследствии ставший первым президентом Сенегала. Во время Второй мировой войны Рене Гийо участвовал в освобождении Франции в рядах американского экспедиционного корпуса в Европе. После войны Гийо вернулся в Сенегал, где прожил до 1949 года, затем вернулся во Францию, и в 1949−1950 годах преподавал математику в лицее Кондорсе в Париже.
Умер в Париже в 1969 году.

Творчество 
За время пребывания в Африке, Рене Гийо подробно изучил легенды и традиции местных народов, природу африканского континента, жизнь местных животных и птиц. Поэтому африканская тема стала доминирующей в творчестве Гийо, его книги часто сравнивают с «Книгой джунглей» Редьярда Киплинга.

Одна из первых его книг — «Экипажи Питера Хилла» (), вышла в 1946 году во французской серии «полицейских романов» , и в том же году была удостоена национальной . Одному из членов жюри этой премии понравились рассказы Рене Гийо о жизни в джунглях, и он убедил его писать для детей на «африканские» темы. Так появились цикл рассказов о слонёнке («Сама»), затем — три книги о приключениях тигрицы Сирги, шимпанзе Оворо, леопарда Кпо, и многие другие.

Среди произведений Рене Гийо есть рассказы, в которых действие происходит в России, это рассказы о сибирском мальчике Гришке и его дружбе с медведем — «Гришка и его медведь» (Grichka et son ours) и «Гришка и волки» (Grichka et les loups).

На русский язык были переведены только 4 сказки Гийо («Колибри», «Щенок, который ездил в метро», «Радуга», «Ласточки») и его повесть «Белая грива», основанную на фильме Альбера Ламориса, вышедшие в 1980—1990-х годах, и с тех пор в России не переиздававшиеся.

Экранизации 
По книгам Рене Гийо французский режиссёр  снял два фильма: «L’Enfant Lion» («Львёнок») — в 1993 году, по повести Гийо «Львица Сирга», а в 1995 — «Le Maître des éléphants» («Учитель слонов») по одноимённой повести.

В 1948 году на экраны вышел фильм режиссёра Р. Вернея «Fort de la solitude» («Крепость одиночества»), основанный на одном из романов Гийо для взрослых.

Награды 
  (1946)
  (1950)
 «Полка Льюиса Кэрролла» (1958)
 Премия имени Х. К. Андерсена (1964)

Библиография 
 Contes d’Afrique, 1933.
 Contes de la Brousse fauve, 1945.
 Les Équipages du Peter Hill, 1946
 Chasse de brousse, savanes et sortilèges, 1948.
 Sama, prince des éléphants, 1950.
 Sirga la lionne, 1951.
 Bêtes sauvages, mes amies, 1952.
 Les Cavaliers du vent, 1953.
 Plein nord, 1953.
 La Petite Infante, 1953
 Shrimp, le corsaire, 1954
 Kpo la Panthère, 1955.
 Les Eléphants de Sargabal, 1956.
 Le Clan des Bêtes Sauvages, 1956
 Tam-tam de kotokro, 1956
 La route des éléphants, 1957
 Bleu de cobalt, 1957.
 Grichka et son ours, 1958.
 Crin-Blanc, 1959.
 Le Maître des éléphants, 1960.
 La Planète ignorée, 1963.
 L'Étranger du port, 1965.
 Le Champion d’Olympie, 1965
 Fodé Koro et les hommes-panthères, 1966.
 La Nuit des contrebandiers, 1968.
 Grichka et les loups, 1968.
 Un petit chien chez les lutins, 1969.

Издания на русском языке 
 Гийо, Рене. Белая Грива: повесть / пер. с фр. С. Чалтыкьян; худож. А. Сабо. М.: Дет. лит., 1983. — 94 с.: ил.
 Гийо, Рене. Колибри. Щенок, который ездил в метро. Радуга. Ласточки: сказки / пер. с фр. М. Яснова // Сказки для горчичников. СПб: Печатный Двор, 1993. С. 21-31.
 Гийо, Рене. Радуга: сказка / пер. с фр. М. Яснова // Попугай Дагобер и ржавый якорь: Французские сказки и стихи. М.: Монолог, 1994. С. 63-67.

Примечания

Ссылки 
 Рене Гийо на сайте Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино

Детские писатели Франции
Детские писатели по алфавиту
Лауреаты премии имени Х. К. Андерсена